Collegiata di Sant'Agata ad Asciano in provincia di Siena
 Collegiata di Sant'Agata a Santhià in provincia di Vercelli